Carl Güldencrone er navnet på flere personer:

 Carl Güldencrone (lensbaron) (1833-1895) – dansk lensbaron og kammerherre (Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik Güldencrone)
 Carl Güldencrone (diplomat) (1854-1932) – dansk baron, diplomat og kammerherre (Carl Ferdinand Güldencrone)
 Carl Gyldenkrone (1872-1939) – dansk baron, officer og kammerherre (Carl Oscar Herman Gyldenkrone)